Baja Sardinia – frazione di Arzachena (Sardegna)
 Baia Sardinia – nave traghetto